Микст (от  — смешанный):
 Микст — вид игры в теннис (лаун- или настольный).
 Микст — способ звукоизвлечения в пении.
 Микст (промежуточная резина) — шины специального состава и конструкции.